Rota (italsky „kolo“) může být:

 rota – vojenská jednotka
 rota Nazdar
 Rota (ostrov) – ostrov v souostroví Mariany
 Rota (rádio) – české romské internetové rádio
 Námořní základna Rota – základna vojenského námořnictva Spojených států
 rota (diplomatika) – způsob ověřování listiny v diplomatice
 Northwest Rota – podmořská sopka v Pacifiku
 Tribunál Římské roty, vatikánský soud

příjmení osob
 Martin Rota (* 1988) – český youtuber
 Martino Rota (Martin Rota Kolunič; 1520? – 1583) – dalmatský rytec
 Nino Rota (1911-1979)– italský hudební skladatel
 Lorenzo Rota – italský cyklista

v kultuře
 9. rota – rusko-finsko-ukrajinský film o sovětské válce v Afghánistánu z roku 2005 
 Rychlá rota – americký animovaný seriál
 Sedmá rota za úplňku – francouzský komediální film
 Kam se poděla sedmá rota? – francouzský komediální film

Externí odkazy